Pianazzo ima više značenja:
 Pianazzo, Belluno
 Pianazzo, Genoa
 Pianazzo, Parma
 Pianazzo, Piacenza
 Pianazzo, Savona
 Pianazzo, Sondrio
 Pianazzo, Varese